Az 1951–1952-es Hovedserien volt a 8. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában.

A címvédő a Fredrikstad volt. A szezont újra a Fredrikstad csapata nyerte, a bajnokság történetében ötödjére.

Tabellák

A csoport

B csoport

Meccstáblázatok

A csoport

B csoport

Döntő 
 Fredrikstad 3–1 Brann

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok